Подервянский — фамилия; имеет женскую форму Подервянская. Известные носители:
 Подервянский, Александр Сергеевич (род. 1952) — украинский художник, прозаик и драматург. 
 Подервянский, Павел Павлович (1931—2018) — главный режиссёр и руководитель Театра драматических импровизаций в Санкт-Петербурге.
 Подервянский, Сергей Павлович (1916—2006) — народный художник Украины, профессор. Член Союза художников СССР. Заслуженный деятель искусств Украины.